Усора (река) — река в Боснии и Герцеговине.
 Усора (община) — община в Зеницко-Добойском кантоне Боснии и Герцеговины.
 Усора (область) — средневековая область Боснии и Герцеговины.